SSC:

 Safe, sane, consensual — сокращение, обозначающее основополагающий набор этических норм в практике БДСМ.
 Sool Sanaag Cayn (Сул-Санааг-Айн) — регионы под единым управлением в Сомали, оспариваемые Сомалилендом и Пунтлендом. С 2012 года официально являются единой автономией в составе Сомали (см. Сомалийское Государство Хатумо).
 SkyscraperCity — один из крупнейших в мире веб-сайтов, посвящённый архитектуре, градостроительству и урбанизации.
 SSC (Superconducting Super Collider) — неосуществлённый проект протон-протонного коллайдера.
 SSC Tuatara — суперкар американской компании Shelby Super Cars.
 SSC Ultimate Aero — суперкар производства американской компании Shelby Super Cars.
 Species Survival Commission — Комиссия по выживанию видов IUCN